

Dawne miejscowości na Ukrainie 
 Rypiszcze – gromada Beremiany, gmina Jazłowiec II, powiat buczacki
 Rypiszcze – na Wołyniu (parafia Krzywin)

Przypisy